La Sonata para violín n.º 5 en fa mayor, Op. 24 de Ludwig van Beethoven es la quinta obra del compositor para piano y violín. Como ocurre con muchas otras obras, el apodo de "Sonata primavera" surgió más tarde y pretende describir el carácter de la pieza. La obra está dedicada al Conde Moritz von Fries, uno de los mecenas de Beethoven.

Composición 

La obra fue compuesta junto con la Sonata para violín en la menor, op. 23 Los números de opus solo se separaron más tarde.  También la op. 23 fue dedicada al conde Moritz von Fries, lo que apuntala un origen común. La época de composición está fechada en los años 1800-1801.  La primera edición fue publicada en la primavera de 1802 por T. Mollo & Co. en Viena. Los autógrafos de los tres primeros movimientos sobreviven y se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena.  Se desconoce la fecha del estreno.

Estructura y análisis 
La estructura de la pieza se basa ya en las crecientes demandas sinfónicas de Beethoven. Esto también requiere la solución del paso de la forma concertante de tres movimientos a la forma sinfónica de cuatro movimientos.

Allegro 
El tema principal comienza con cuatro compases en el violín. Los dos primeros compases comienzan con una media nota y se ejecuta como semicorchea descendente. Las siguientes corcheas parecen un poco más cautelosas, sin ralentizar el ímpetu y la alegría de los primeros compases. El tema secundario está muy determinado con el acompañamiento de acordes golpeando en el piano y los tonos de señal en el violín. Esta impresión se mantiene aún más en lo que sigue a través de cursos menores estrechos y ritmos sincopados. Sigue una transición a la recapitulación, que es tan larga como la exposición de 86 compases, pero no es una repetición literal. Esta vez el piano comienza con la melodía del tema principal. Además de las peculiaridades armónicas, el bajo también participa más intensamente en el trabajo temático y motívico. Además, Beethoven en realidad usa técnicas de desarrollo típicas. Pasajes estrechos y variaciones juegan un papel aquí. Una frase secuenciada que consta del material motívico del tema principal conduce al final.

Adagio molto espressivo 
En el segundo movimiento, el piano inicia el tema. El violín solo da pequeñas interjecciones. El violín se queda en un segundo plano a medida que avanza el movimiento y tiene un carácter más secundario. El delicado tema revela una relación con el tema principal del primer movimiento. Esto se expresa no solo en el carácter, sino también en la progresión melódica.

Scherzo. Allegro molto 
“En el scherzo, que se mantiene breve y directo, Beethoven actúa como un caricaturista musical: la interacción entre el violín y el piano parece “incorrecta”, ya que un instrumento sigue al otro resonando."  Incluso la nota final no la tocan juntos. Beethoven también utilizó los movimientos de scherzo para este tipo de caricaturas en otras obras. Así fue en su Sexta sinfonía imitando a toda una banda de pueblo de una manera similar. En el trío, terceras paralelas en un movimiento de escala simple sobre un bajo ostinato se atreven a recurrir a la música folclórica más sencilla para reforzar esta impresión.

Rondó. Allegro ma non troppo 
En cuanto a su duración, el rondó no es inferior al primer movimiento. Esto también muestra que Beethoven intenta elevar el movimiento final más allá de su frecuente "carácter de Kehraus" . La apertura del movimiento recuerda a Mozart. Después Beethoven también incluye el elemento de variación en el rondo. El tema del rondó posterior también aparece variado. Rebajados en una tercera y así oscurecidos por la menor, los acordes adicionales de pizzicato en el violín proporcionan un nuevo timbre. La parte B se puede escuchar de forma similar a una recapitulación. El tema del rondó final aparece rítmicamente variado y conduce a la coda final. Aquí vuelven a aparecer los movimientos tensos del trio.

Referencias 

Sonatas para violín de Ludwig van Beethoven